Crittenden est un patronyme désignant plusieurs personnalités :
 John J. Crittenden (1787-1863), homme politique américain
 George Bibb Crittenden (1812-1880), officier de l'armée américaine
 John Crittenden Duval (1816-1897), écrivain américain
 T.D. Crittenden (1878-1938), acteur américain 
 Inez Crittenden (1887-1918), opératrice téléphonique américaine de la Première Guerre mondiale
 Jennifer Crittenden (1969- ), scénariste et productrice de télévision américaine

Toponyme 

 Crittenden, une ville du Kentucky.

Le nom de Crittenden désigne aussi deux comtés américains :
 le comté de Crittenden, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Crittenden, situé dans le Commonwealth du Kentucky.